Krasnoselsk může být:
 Čambarak – město v Arménii nazývané Krasnoselsk v letech 1971–1991
 Krasnoselsk (Altajská republika) – vesnice v Altajské republice v Rusku